Desquamation (von lateinisch squama „die Schuppe“) oder Abschuppung, Schuppenbildung steht für:

 Abstoßung der obersten, verhornten Schichten der Haut, siehe Hautschuppe
 Abstoßung der obersten Schicht der Schleimhaut, siehe Vaginalepithel
 Loslösung schaliger Gesteinsplatten von Felswänden, siehe Desquamation (Geologie)